Alexander I (1888-1934), koning van Joegoslavië
Alexander (1924-2016), zoon van prins-regent Paul van Joegoslavië
Alexander (1945), kroonprins, zoon van ex-koning Peter II
Alexander (1982), prins, zoon van voorgaande